Elena Vesnina era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Madison Keys che ha poi vinto il torneo superando in finale Angelique Kerber per 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Jelena Janković (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (primo turno)

  Angelique Kerber (finale) 
  Flavia Pennetta (secondo turno) 
  Sara Errani (primo turno) 
  Caroline Wozniacki (semifinale)

Qualificate 

  Lauren Davis (quarti di finale)
  Su-wei Hsieh (primo turno)

  Francesca Schiavone (primo turno) 
  Belinda Bencic (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2014
WTA Tour 2014